У́лица Октя́брьской Револю́ции — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Улица Октябрьской Революции — улица в Бресте

Россия 
 Улица Октябрьской Революции — улица в Воронеже
 Улица Октябрьской Революции — улица в Екатеринбурге
 Улица Октябрьской Революции — улица в Иркутске
 Улица Октябрьской Революции — улица в Керчи
 Улица Октябрьской Революции — улица в Кирове
 Улица Октябрьской Революции — улица в Коломне Московской области
 Улица Октябрьской Революции — улица в Нижнем Новгороде
 Улица Октябрьской Революции — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Улица Октябрьской Революции — улица в Рошале Московской области
 Улица Октябрьской Революции — улица в Серове Свердловской области
 Улица Октябрьской Революции — улица в Смоленске
 Улица Октябрьской Революции — улица в Туапсе Краснодарского края
 Улица Октябрьской Революции — улица в Уфе

Украина 
 Улица Октябрьской Революции — прежнее название Киевской улицы в Вознесенске Николаевской области
 Улица Октябрьской Революции — улица в Донецке
 Улица Октябрьской Революции — прежнее название улицы Патриарха Романюка в Киеве
 Улица Октябрьской Революции — прежнее название Вокзальной улицы в Кропивницком
 Улица Октябрьской Революции — прежнее название Москалёвской улицы в Харькове
 Улица Октябрьской Революции — прежнее название Ришельевской улицы в Херсоне

См. также 
 Улица 60 лет Октябрьской Революции — улица в селе Бритовка Одесской области
 Улица Революции
 Октябрьская улица
 Проспект Октябрьской Революции
 Въезд Октябрьской Революции — улица в Харькове
 Площадь Октябрьской Революции — площадь в Краснодаре
 Орден Октябрьской Революции
 Остров Октябрьской Революции